El Platanito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Platanito, Sinaloa, 
 El Platanito, San Luis Potosí, Tamazunchale, 

Robotskapade Mexikoförgreningar